Rognon steht für:
 Rognon (Doubs), eine Gemeinde im französischen Département Doubs
 Rognon (Marne), einen Zufluss der Marne
 Rognon (Scey), einen Zufluss des Scey
 einen Ortsteil der Gemeinde Rebecq-Rognon in der belgischen Region Wallonien

Rognon ist der Familienname folgender Personen:
 Patrice Rognon (* 1966), französischer Judoka 

Siehe auch:
 Rognoni